Giebułtów (Neder-Silezië)
 Giebułtów (powiat Krakowski)
 Giebułtów (powiat Miechowski)